Nemici – gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 Nemici (Feinde) – film del 1940 diretto da Viktor Tourjansky
 Nemici - Una storia d'amore (Enemies, A Love Story) – film del 1989 diretto da Paul Mazursky
 Nemici (Enemies) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1
 Nemici – album di Piotta del 2015

Altri progetti